Fruela o Froyla puede hacer referencia a:

 Fruela de Cantabria, hermano del rey Alfonso I de Asturias.
 El rey Fruela I de Asturias, hijo de Alfonso I de Asturias y nieto de Don Pelayo.
 El rey Fruela II de Asturias y León, hijo del rey Alfonso III de Asturias.
 El cantante asturiano Fruela Fuente.